Rochefort est un toponyme mais aussi un patronyme ou encore un nom propre qui peut désigner :

Patronymes 

 César de Rochefort (1630-1691), juriste, lexicographe et essayiste français ;
 Charles de Rochefort (1605-1683), pasteur et écrivain français ;
 Charles de Rochefort (1887-1952), acteur français ;
 Christiane Rochefort (1917-1998), romancière et essayiste française ;
 David Rochefort (1980-), un écrivain français ;
 Florence Rochefort (1958-), historienne française ;
 Guillaume de Rochefort (1433 ou 1439 - 1492) ;
 Guillaume Dubois de Rochefort (1731 - 1788), écrivain français ;
 Guy de Rochefort, chancelier de France en 1497 ;
 Henri Louis d'Aloigny (1631 - 1676), maréchal de France, marquis de Rochefort, dit le  ;
 Henri Rochefort (1831-1913), journaliste et homme politique français ;
 Henri Rochefort (1935-), médecin français ;
 Jacques Rochefort (1953-), ancien homme politique québécois et président-directeur général d'une société d'éditions ;
 Jean Rochefort (1930-2017), acteur français ;
 Josina Walburgis de Löwenstein-Rochefort (1615-1683), aristocrate de Saint Empire germanique, princesse souveraine et abbesse ;
 Léon Rochefort (1939-), hockeyeur professionnel québécois ;
 Michel Rochefort (1927-), géographe et urbaniste français ;
 Normand Rochefort (1961-), ancien joueur canadien de hockey sur glace ;
 Pierre Rochefort (1981-), comédien, fils de Nicole Garcia et de Jean Rochefort ;
 Richard Rochefort, (1977-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Robert Rochefort (1955-), sociologue et statisticien français, député européen et vice-président du MODEM.

Familles 
 Famille de Rochefort (Franche-Comté), famille éteinte de la noblesse française.
 Famille de Rochefort d'Ally (Auvergne/Forez), famille éteinte de la noblesse française.
 Famille Farges de Rochefort-Sirieyx, famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française.
 Famille Pasté (ou Paté) de Rochefort, famille subsistante de la bourgeoisie française.

Toponymes

Belgique 
 Rochefort (Belgique), ville située en Région wallonne dans la province de Namur
 L'abbaye de Rochefort ;
 La Rochefort, une bière brassée par les moines trappistes de l'abbaye de Rochefort (Belgique) ;
 Le Rochefort, un fromage fabriqué par une fromagerie de Rochefort (Belgique) selon la recette ancestrale des moines trappistes de l'abbaye de Rochefort.

France 
 Charente-Maritime 
 Rochefort, dite « Rochefort-sur-Mer » ;

 Côte-d'Or
 Rochefort-sur-Brévon, anciennement appelée Rochefort

 Drôme
 Rochefort-Samson ;
 Rochefort-en-Valdaine.

 Gard
 Rochefort-du-Gard

 Jura
 Rochefort-sur-Nenon

 Maine-et-Loire
 Rochefort-sur-Loire

 Loire ;
 L'Hôpital-sous-Rochefort ;
 La Valla-sur-Rochefort ;
 Saint-Didier-sur-Rochefort ;
 Saint-Laurent-Rochefort.

 Haute-Marne
 Rochefort-sur-la-Côte

 Morbihan
 Rochefort-en-Terre

 Rhône
 Rochefort, ancienne commune du Rhône, intégrée à Saint-Martin-en-Haut ;

 Puy-de-Dôme
 Rochefort-Montagne

 Savoie :
 Rochefort

 Yvelines
 Rochefort-en-Yvelines

Voir aussi :

Suisse 
 Rochefort (Neuchâtel), commune du canton de Neuchâtel ;
 La Cabane Rochefort, cabane de la section La Dôle du Club alpin suisse.

Arts 
 L'école de Rochefort, un des principaux mouvements de la poésie française du  ;
 Les Demoiselles de Rochefort, un film de Jacques Demy dont l'action se déroule à Rochefort-sur-Mer ;
 Le comte de Rochefort, un personnage fictif dans les romans Les Trois Mousquetaires et Vingt ans après d'Alexandre Dumas.

Autres 
  ;
 (4172) Rochefort, un astéroïde ;
 Les pontons de Rochefort, navires de détention stationnés devant Rochefort-sur-Mer pendant la Révolution française.

Lien externe

Notes et références 

Homonymie de bateaux
Homonymie de monument
Patronyme canadien
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France